Барбур, Барбор () — англоязычная фамилия и топоним.

Округа в США 
 Барбор — в штате Алабама.
 Барбор — в штате Западная Виргиния.

Фамилия 
 Барбур, Джеймс (1775—1842) — американский политический деятель.
 Барбор, Джон (; ок. 1320−1395) — народный поэт Шотландии.
 Барбур, Джулиан (род. 1937) — британский физик.
 Барбур, Лайел (1896—1970) — американский пианист и музыковед (специалист по творчеству Фридерика Шопена).
 Барбур, Томас (1884—1946) — американский герпетолог.
 Барбур, Хейли (род. 1947) — американский политик, губернатор штата Миссисипи от республиканцев.

Примечания